Ехидо ла Вирхен има више значења:

 Ехидо ла Вирхен (Сан Фелипе дел Прогресо), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ехидо ла Вирхен (Султепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ехидо ла Вирхен (Соконуско), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику